Serpula cannelletto är en ringmaskart som beskrevs av Giuseppe Olivi 1792. Serpula cannelletto ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cannelletto